„Букър“ е съкратеното и по-известно название на наградата „Мен Букър“ ().

Присъжда се от 1969 г. насам ежегодно за роман, написан на английски от гражданин от която и да е от страните в Общността на нациите или Ирландия.

През 1992 г. е учредена награда „Руски Букър“ () за роман на руски език, валидна само за страните от настоящата ОНД.

От 2005 г. се дава и Международна награда „Мен Букър“, за която могат да се състезават автори от цял свят.

Носители на наградата

Британска награда 
„Букър“ е сред най-престижните награди за литература в света. Сред най-прочутите нейни носители са Надин Гордимър, Айрис Мърдок, Уилям Голдинг, Салман Рушди, Маргарет Атууд, Иън Макюън и др.

Международна награда

Източници

Вижте също 
 IMPAC
 Гонкур

Външни препратки 
  Официална страница на наградата

Литературни награди на Великобритания
Култура в Лондон